LAV ou Lav peut faire référence à :

Code 
LAV ou lav est un code qui peut désigner :
 LAV,  ;
 lav, le letton, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
LAV est le sigle :
 Lymphadenopathy Associated Virus, un des anciens noms du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ;
 Land assault vehicle véhicule de combat blindé ;
 Los Angeles Valiant, équipe de la saison 1 de l'Overwatch League.

Prénom 
 Lav, prénom masculin (Slave) est dédié au nom de l'animal lion (dérivé de λέων leon) ancien grec et d'après ancien latin. LAV mot est le même en Serbie, Monténégro, Croatie, Bosnie et Herzegovine et Macédonie. LAV est le symbole de la force et de la fierté.